Hendricks kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Hendricks (Minnesota)
Hendricks (West Virginia)
Hendricks County
Personen
Barbara Hendricks, Amerikaans zangeres
Christina Hendricks, Amerikaans actrice
Thomas Hendricks, Amerikaans vicepresident